Вильяльгордо-дель-Хукар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча-дель-Хукар. Занимает площадь 46,37 км². Население — 1276 человек (на 2010 год). Расстояние — 49 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Альбасете